Збірна Країни Басків з футболу представляє Країну Басків на міжнародних матчах з футболу. Управляється і контролюється Футбольною федерацією Країни Басків.

Склад команди 

Нижче наведено список гравців, викликаних на товариський матч проти Тунісу 28 грудня 2011 року.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Посилання 
 Сайт Футбольної федерації Країни Басків   

Країна Басків
Невизнані футбольні збірні